Лутава () — село в Козелецком районе Черниговской области Украины. Население 436 человек. Занимает площадь 1,18 км².

Код КОАТУУ: 7422083003. Почтовый индекс: 17023. Телефонный код: +380 4646.

Власть 
Орган местного самоуправления — Карпиловский сельский совет. Почтовый адрес: 17023, Черниговская обл., Козелецкий р-н, с. Карпиловка, ул. Центральная, 102а.

История 

К югу от села находится городище древнерусского города Лутава, располагавшегося на юго-западной границе Черниговского княжества. Упоминался в Ипатьевской летописи под 1155, 1159 и 1175 годами в связи с мирными переговорами и съездами чернигово-северских Ольговичей. Был разрушен во время монгольского нашествия на Русь.

Городище летописной Лутавы расположено на сильно выдающемся в пойму мысу коренной прибрежной террасы реки Десна, в 800 м к югу от села. Имеет овальную форму, его размеры составляют 150×90 м. В ходе раскопок здесь обнаружены следы укреплений, полностью нивелированных вспашкой в XIX-XX веках. Культурный слой XII-XIII веков имеет ярко выраженный городской характер, в том числе найдены фрагменты плинфы. С северо-запада к детинцу прилегал открытый посад площадью около 8 га. По-видимому, Лутава обладала пристанью на Десне, которая соединялась с детинцем дорогой, защищённой валами.

Примечания

Источники и литература 
 Земли Южной Руси в ІХ–XIV вв.: Сб. науч. трудов. — К.: Наукова думка, 1985. — С. 102
 Коваленко В.П. Лутава, літопісне місто // Енциклопедія історії України : у 10 т. / редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. ; Інститут історії України НАН України. — К.: Наукова думка, 2004.
 Коваленко В.П. Локализации летописной Лутавы. В кн .: Славяне и Русь в научном наследии Д. Я. Самоквасова. Чернигов, 1993.

Города Древней Руси